FK Kvik é um clube de futebol da Noruega fundado em 6 de outubro de 1900. Sua sede fica em Trondheim.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1900
Clubes de futebol da Noruega